Ziggoerat, een tempeltoren
 Ziggurat (ensemble), een muziekensemble van componist Theo Loevendie
 Ziggurat (uitgeverij), een Belgische uitgeverij
 Ziggurat (televisieprogramma) voor de BRTN in de jaren 90.